Lewiczyn est le nom de :

Toponymie
:
dans la voïvodie de Mazovie
 Lewiczyn, village du powiat de Grójec
 Lewiczyn, village du powiat de Mława